Civilizaciones americanas puede referirse a:

 Civilizaciones precolombinas, anteriores al denominado descubrimiento de América' o amerindios.
 Colonización europea de América (siglos XV al XIX):
 Colonización española de América
 Colonización portuguesa de América'
 Hispanoamérica
 Latinoamérica

En singular, civilización americana o culturas americanas:
 de forma genérica, a las producciones culturales originadas en América:
 :Categoría:Cultura de América